Дешково — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Бежаницкая волость.
 Дешково — деревня в Андреапольском районе Тверской области, Торопацкое сельское поселение.
 Дешково — хутор в Андреапольском районе Тверской области, Торопацкое сельское поселение.